Абдильдин () — казахская фамилия.

Известные носители:
 Абдильдин, Жабайхан Мубаракович (род. 1933) — советский и казахский философ, академик и вице-президент Национальной академии наук Республики Казахстан.
 Абдильдин, Мейрхан Мубаракулы (1938—2012) — советский и казахстанский физик, академик Национальной академии наук Казахстана.
 Абдильдин, Серикболсын Абдильдаевич (1937—2019) — советский и казахстанский экономист и политик, первый секретарь Коммунистической партии Казахстана (1991—2010).